Bobby Helms (1933-1997), chanteur américain de country ;
Brett Helms (1986-), joueur américain de football américain ;
Devon Crosby-Helms (1982-), coureuse d'ultrafond américaine ;
Ed Helms (1974-), acteur, humoriste, producteur de cinéma, scénariste et chanteur américain ;
Gregory Helms (1974-), catcheur américain ;
Jesse Helms (1921-2008), homme politique américain, instigateur de la loi Helms-Burton et des amendements Helms ;
Monica Helms (1951-), militante transgenre et ancienne combattante américaine ;
Norman Helms (1982-), acteur et animateur télévisuel canadien ;
Richard Helms (1913-2002), haut fonctionnaire américain, directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) de 1966 à 1973 ;
Susan J. Helms (1958-), astronaute américaine ;
Wes Helms (1976-), joueur américain de baseball.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme